19-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 19 по 20 февраля 1977 года на санно-бобслейной трассе в пригороде Инсбрука Игльсе (Австрия).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1977
Санный спорт
Февраль 1977 года
Спорт в Австрии в 1977 году